Зоркая:

 Зоркая — парусно-винтовая шхуна.
 Зоркая, Нея Марковна (1924—2006) — советский и российский кинокритик, киновед, историк кино.

См. также